Bonaparte se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Lucien Bonaparte
 José Fernando Bonaparte
 Roland Napoléon Bonaparte